William Watson, (1715–1787) angol orvos, természettudós
 William Watson, (1858–1925) angol botanikus
 William Watson, angol autóversenyző, az 1914-es francia nagydíj egyik indulója
 William Watson, (1917–2007) brit történész, sinológus
 William C. Watson, (1938–1997) amerikai színművész